Ел Камалотал има више значења:

 Ел Камалотал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Камалотал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику